Садист — многозначный термин.

 Садист — человек со склонностью к насилию, получающий удовольствие от унижения и мучения других живых существ.
 Садист — американский чёрно-белый триллер 1963 года режиссёра Джеймса Лэндиса.
 Садист — фильм совместного производства США и Франции, вышедший на экраны в 2001 году.

См. также 
 Sadist — прогрессивная дэт метал-группа из Генуи, Италия, образованная в 1991 году.